|-
|(66751)||1999 TP156|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,103|| align=right|7,91|| align=right|4,488||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66752)||1999 TZ164|| align=right|16,4|| align=right|2,189|| align=right|0,114|| align=right|5,69|| align=right|3,238||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66753)||1999 TQ173|| align=right|16,0|| align=right|2,862|| align=right|0,073|| align=right|2,71|| align=right|4,842||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66754)||1999 TZ173|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,131|| align=right|3,20|| align=right|4,544||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66755)||1999 TT175|| align=right|14,7|| align=right|2,712|| align=right|0,162|| align=right|13,60|| align=right|4,466||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66756)||1999 TE177|| align=right|15,9|| align=right|2,704|| align=right|0,081|| align=right|3,15|| align=right|4,446||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66757)||1999 TE184|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|15,37|| align=right|4,067||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66758)||1999 TP184|| align=right|14,0|| align=right|2,607|| align=right|0,167|| align=right|13,29|| align=right|4,208||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66759)||1999 TU185|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,149|| align=right|12,50|| align=right|4,622||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66760)||1999 TV185|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,057|| align=right|12,17|| align=right|4,681||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66761)||1999 TE187|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,130|| align=right|11,50|| align=right|4,436||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66762)||1999 TU187|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,302|| align=right|14,99|| align=right|4,634||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66763)||1999 TZ189|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,101|| align=right|8,63|| align=right|4,511||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66764)||1999 TD190|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,052|| align=right|9,62|| align=right|4,299||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66765)||1999 TJ191|| align=right|13,6|| align=right|3,135|| align=right|0,032|| align=right|17,07|| align=right|5,549||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66766)||1999 TF194|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,059|| align=right|14,41|| align=right|4,126||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66767)||1999 TT194|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,109|| align=right|5,22|| align=right|3,764||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66768)||1999 TG200|| align=right|16,2|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|4,406||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66769)||1999 TJ200|| align=right|14,9|| align=right|2,547|| align=right|0,179|| align=right|13,53|| align=right|4,065||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66770)||1999 TH207|| align=right|13,1|| align=right|3,124|| align=right|0,107|| align=right|20,40|| align=right|5,522||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66771)||1999 TM210|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,208|| align=right|11,50|| align=right|4,407||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66772)||1999 TH217|| align=right|15,2|| align=right|3,052|| align=right|0,145|| align=right|21,56|| align=right|5,331||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66773)||1999 TT219|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,118|| align=right|9,06|| align=right|4,488||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66774)||1999 TD220|| align=right|13,9|| align=right|2,843|| align=right|0,183|| align=right|14,14|| align=right|4,792||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66775)||1999 TS220|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,123|| align=right|4,23|| align=right|4,617||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66776)||1999 TA221|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,104|| align=right|14,06|| align=right|4,140||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66777)||1999 TD221|| align=right|16,1|| align=right|2,728|| align=right|0,090|| align=right|5,08|| align=right|4,504||MBA||2. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66778)||1999 TL221|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,117|| align=right|5,13|| align=right|4,291||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66779)||1999 TS221|| align=right|14,8|| align=right|2,761|| align=right|0,139|| align=right|10,28|| align=right|4,587||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66780)||1999 TW223|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,173|| align=right|13,69|| align=right|4,167||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66781)||1999 TY223|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,196|| align=right|13,07|| align=right|4,280||MBA||3. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66782)||1999 TT225|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,080|| align=right|9,62|| align=right|5,452||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66783)||1999 TE227|| align=right|14,0|| align=right|2,561|| align=right|0,042|| align=right|14,26|| align=right|4,098||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66784)||1999 TM228|| align=right|16,3|| align=right|2,591|| align=right|0,169|| align=right|4,91|| align=right|4,170||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66785)||1999 TN228|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|7,53|| align=right|4,176||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66786)||1999 TX228|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,058|| align=right|2,18|| align=right|4,538||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66787)||1999 TY228|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,071|| align=right|9,54|| align=right|4,600||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66788)||1999 TL230|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,194|| align=right|7,90|| align=right|4,631||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66789)||1999 TS231|| align=right|15,7|| align=right|2,668|| align=right|0,091|| align=right|14,86|| align=right|4,357||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66790)||1999 TZ232|| align=right|16,3|| align=right|2,719|| align=right|0,251|| align=right|10,29|| align=right|4,484||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66791)||1999 TH233|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,220|| align=right|10,49|| align=right|4,111||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66792)||1999 TM233|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,072|| align=right|14,07|| align=right|4,279||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66793)||1999 TW236|| align=right|15,5|| align=right|2,789|| align=right|0,114|| align=right|9,63|| align=right|4,656||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66794)||1999 TP237|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,131|| align=right|11,15|| align=right|4,415||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66795)||1999 TP248|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,210|| align=right|8,75|| align=right|4,565||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66796)||1999 TD252|| align=right|16,4|| align=right|2,679|| align=right|0,239|| align=right|6,53|| align=right|4,385||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66797)||1999 TJ256|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,151|| align=right|4,13|| align=right|4,180||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66798)||1999 TA265|| align=right|15,1|| align=right|2,647|| align=right|0,143|| align=right|14,47|| align=right|4,307||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66799)||1999 TT267|| align=right|15,5|| align=right|2,693|| align=right|0,051|| align=right|14,27|| align=right|4,419||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66800)||1999 TB270|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,079|| align=right|9,97|| align=right|5,473||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66801)||1999 TF270|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,130|| align=right|8,21|| align=right|4,599||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66802)||1999 TJ270|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,027|| align=right|8,64|| align=right|4,521||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66803)||1999 TD273|| align=right|12,5|| align=right|2,775|| align=right|0,138|| align=right|35,16|| align=right|4,622||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66804)||1999 TE281|| align=right|15,0|| align=right|2,601|| align=right|0,159|| align=right|13,18|| align=right|4,193||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66805)||1999 TU284|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,277|| align=right|9,93|| align=right|4,613||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66806)||1999 TC286|| align=right|15,2|| align=right|2,670|| align=right|0,057|| align=right|13,77|| align=right|4,361||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66807)||1999 TD288|| align=right|14,9|| align=right|2,803|| align=right|0,011|| align=right|2,90|| align=right|4,691||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66808)||1999 TU288|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,053|| align=right|4,53|| align=right|4,694||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66809)||1999 TX288|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,041|| align=right|4,19|| align=right|4,471||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66810)||1999 UM4|| align=right|14,8|| align=right|2,706|| align=right|0,254|| align=right|13,96|| align=right|4,451||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66811)||1999 UA6|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,162|| align=right|9,53|| align=right|4,572||MBA||18. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66812)||1999 UE8|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,105|| align=right|1,30|| align=right|4,674||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66813)||1999 UQ11|| align=right|13,1|| align=right|2,771|| align=right|0,146|| align=right|13,18|| align=right|4,611||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66814)||1999 UX12|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,110|| align=right|2,87|| align=right|4,158||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66815)||1999 UQ13|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,036|| align=right|3,77|| align=right|4,572||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66816)||1999 UO14|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,133|| align=right|8,54|| align=right|4,558||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66817)||1999 UR15|| align=right|15,8|| align=right|2,792|| align=right|0,095|| align=right|4,85|| align=right|4,664||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66818)||1999 UT16|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,029|| align=right|5,36|| align=right|4,555||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66819)||1999 UZ16|| align=right|15,8|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|9,02|| align=right|4,029||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66820)||1999 UW17|| align=right|16,8|| align=right|2,724|| align=right|0,161|| align=right|2,71|| align=right|4,496||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66821)||1999 UC21|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,167|| align=right|14,95|| align=right|4,504||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66822)||1999 UD22|| align=right|15,4|| align=right|3,151|| align=right|0,143|| align=right|0,87|| align=right|5,592||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66823)||1999 UA25|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,089|| align=right|9,91|| align=right|4,585||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66824)||1999 UM26|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,096|| align=right|2,89|| align=right|4,674||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66825)||1999 UZ27|| align=right|16,6|| align=right|2,675|| align=right|0,036|| align=right|2,94|| align=right|4,374||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66826)||1999 UX36|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,106|| align=right|12,95|| align=right|4,378||MBA||16. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66827)||1999 UG37|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,210|| align=right|2,41|| align=right|3,607||MBA||16. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66828)||1999 UG41|| align=right|15,6|| align=right|2,633|| align=right|0,204|| align=right|11,14|| align=right|4,271||MBA||17. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66829)||1999 UY42|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,070|| align=right|7,47|| align=right|4,562||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66830)||1999 UT43|| align=right|14,7|| align=right|2,619|| align=right|0,183|| align=right|13,98|| align=right|4,239||MBA||28. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66831)||1999 UJ44|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,074|| align=right|5,00|| align=right|4,586||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66832)||1999 UE45|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,152|| align=right|10,98|| align=right|4,285||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66833)||1999 UP45|| align=right|14,0|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|7,95|| align=right|4,619||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66834)||1999 UT46|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,180|| align=right|8,24|| align=right|3,757||MBA||31. oktober 1999||Uccle||E. W. Elst
|-
|(66835)||1999 UQ47|| align=right|14,2|| align=right|3,019|| align=right|0,088|| align=right|8,74|| align=right|5,246||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66836)||1999 UM48|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,268|| align=right|4,20|| align=right|4,619||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66837)||1999 US48|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,171|| align=right|12,11|| align=right|4,070||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66838)||1999 UF49|| align=right|16,0|| align=right|2,749|| align=right|0,046|| align=right|5,05|| align=right|4,557||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66839)||1999 UE51|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,302|| align=right|7,10|| align=right|4,222||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66840)||1999 UU52|| align=right|15,5|| align=right|2,807|| align=right|0,230|| align=right|9,34|| align=right|4,702||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66841)||1999 UA53|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,030|| align=right|11,72|| align=right|4,433||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(66842)||1999 UG53|| align=right|14,2|| align=right|2,569|| align=right|0,213|| align=right|12,61|| align=right|4,117||MBA||20. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66843)||1999 VG|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,234|| align=right|3,60|| align=right|4,424||MBA||1. november 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(66844)||1999 VP|| align=right|14,2|| align=right|2,561|| align=right|0,009|| align=right|5,60|| align=right|4,098||MBA||1. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66845)||1999 VE2|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,205|| align=right|4,19|| align=right|4,119||MBA||5. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(66846)||1999 VP2|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,310|| align=right|31,40|| align=right|4,571||MBA||6. november 1999||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(66847)||1999 VT4|| align=right|16,6|| align=right|2,492|| align=right|0,221|| align=right|0,17|| align=right|3,933||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66848)||1999 VX5|| align=right|13,4|| align=right|3,036|| align=right|0,050|| align=right|9,44|| align=right|5,289||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66849)||1999 VM8|| align=right|14,7|| align=right|2,685|| align=right|0,151|| align=right|4,85|| align=right|4,400||MBA||4. november 1999||Bedoin||P. Antonini
|-
|(66850)||1999 VX8|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,259|| align=right|13,65|| align=right|4,395||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66851)||1999 VT9|| align=right|13,4|| align=right|2,623|| align=right|0,124|| align=right|14,68|| align=right|4,248||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66852)||1999 VH11|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,127|| align=right|4,20|| align=right|4,554||MBA||9. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66853)||1999 VH12|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,319|| align=right|12,26|| align=right|4,300||MBA||10. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(66854)||1999 VL19|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,185|| align=right|1,72|| align=right|4,105||MBA||10. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66855)||1999 VM22|| align=right|13,6|| align=right|2,768|| align=right|0,105|| align=right|7,17|| align=right|4,606||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66856)||1999 VW22|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,020|| align=right|15,61|| align=right|4,360||MBA||13. november 1999||Lake Tekapo||I. P. Griffin; N. Brady
|-
|(66857)||1999 VQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,763|| align=right|0,088|| align=right|4,42|| align=right|4,591||MBA||15. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(66858)||1999 VJ27|| align=right|15,5|| align=right|2,522|| align=right|0,207|| align=right|3,66|| align=right|4,004||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66859)||1999 VQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,854|| align=right|0,113|| align=right|14,32|| align=right|4,820||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66860)||1999 VZ30|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,173|| align=right|7,97|| align=right|4,672||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66861)||1999 VN31|| align=right|15,8|| align=right|2,752|| align=right|0,291|| align=right|1,80|| align=right|4,565||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66862)||1999 VL37|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,149|| align=right|7,13|| align=right|4,406||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66863)||1999 VM43|| align=right|15,5|| align=right|2,710|| align=right|0,039|| align=right|5,30|| align=right|4,459||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66864)||1999 VD44|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,014|| align=right|13,95|| align=right|4,347||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66865)||1999 VG44|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,116|| align=right|9,94|| align=right|4,433||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66866)||1999 VS45|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,143|| align=right|9,43|| align=right|4,419||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66867)||1999 VN47|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,186|| align=right|11,87|| align=right|4,251||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66868)||1999 VS47|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,179|| align=right|7,94|| align=right|4,129||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66869)||1999 VX47|| align=right|14,6|| align=right|2,815|| align=right|0,088|| align=right|8,12|| align=right|4,722||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66870)||1999 VE48|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,177|| align=right|8,24|| align=right|4,644||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66871)||1999 VN48|| align=right|15,9|| align=right|2,697|| align=right|0,219|| align=right|9,83|| align=right|4,428||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66872)||1999 VH50|| align=right|13,2|| align=right|2,771|| align=right|0,061|| align=right|10,49|| align=right|4,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66873)||1999 VJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,796|| align=right|0,124|| align=right|4,57|| align=right|4,674||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66874)||1999 VP50|| align=right|15,4|| align=right|2,931|| align=right|0,134|| align=right|1,76|| align=right|5,017||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66875)||1999 VY52|| align=right|13,3|| align=right|2,779|| align=right|0,376|| align=right|13,51|| align=right|4,633||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66876)||1999 VC55|| align=right|15,5|| align=right|2,684|| align=right|0,093|| align=right|3,52|| align=right|4,397||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66877)||1999 VT60|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,006|| align=right|5,69|| align=right|4,711||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66878)||1999 VM63|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,365|| align=right|6,76|| align=right|4,375||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66879)||1999 VK65|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,093|| align=right|10,50|| align=right|5,127||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66880)||1999 VO66|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,229|| align=right|5,14|| align=right|4,559||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66881)||1999 VL67|| align=right|15,2|| align=right|2,866|| align=right|0,074|| align=right|3,14|| align=right|4,852||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66882)||1999 VZ67|| align=right|15,5|| align=right|2,771|| align=right|0,112|| align=right|2,04|| align=right|4,612||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66883)||1999 VC70|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,69|| align=right|4,792||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66884)||1999 VX70|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,084|| align=right|1,11|| align=right|4,688||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66885)||1999 VH72|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,055|| align=right|9,82|| align=right|5,119||MBA||12. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66886)||1999 VJ72|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,285|| align=right|7,53|| align=right|4,627||MBA||12. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(66887)||1999 VX74|| align=right|16,0|| align=right|2,742|| align=right|0,133|| align=right|8,43|| align=right|4,539||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66888)||1999 VE78|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|12,14|| align=right|4,146||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66889)||1999 VW78|| align=right|16,1|| align=right|2,799|| align=right|0,021|| align=right|5,16|| align=right|4,682||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66890)||1999 VD81|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,172|| align=right|3,95|| align=right|4,898||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66891)||1999 VP85|| align=right|16,2|| align=right|2,689|| align=right|0,292|| align=right|14,68|| align=right|4,410||MBA||5. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66892)||1999 VN87|| align=right|14,2|| align=right|2,697|| align=right|0,124|| align=right|13,81|| align=right|4,429||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66893)||1999 VQ87|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,225|| align=right|8,62|| align=right|4,486||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66894)||1999 VB98|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,078|| align=right|1,52|| align=right|4,852||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66895)||1999 VO99|| align=right|14,6|| align=right|2,892|| align=right|0,177|| align=right|15,70|| align=right|4,917||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66896)||1999 VN104|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,071|| align=right|1,09|| align=right|4,920||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66897)||1999 VZ113|| align=right|15,2|| align=right|2,814|| align=right|0,083|| align=right|7,55|| align=right|4,719||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66898)||1999 VS114|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,153|| align=right|10,68|| align=right|4,293||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66899)||1999 VV114|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,146|| align=right|13,74|| align=right|4,137||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66900)||1999 VO126|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,109|| align=right|3,22|| align=right|4,279||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66901)||1999 VK135|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,233|| align=right|10,44|| align=right|4,527||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66902)||1999 VK144|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,108|| align=right|3,67|| align=right|4,627||MBA||11. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66903)||1999 VK147|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,170|| align=right|13,90|| align=right|5,578||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66904)||1999 VA160|| align=right|14,8|| align=right|3,073|| align=right|0,197|| align=right|9,45|| align=right|5,385||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66905)||1999 VC160|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,188|| align=right|12,24|| align=right|4,546||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66906)||1999 VG162|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,110|| align=right|2,66|| align=right|4,631||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66907)||1999 VJ162|| align=right|14,8|| align=right|2,875|| align=right|0,077|| align=right|7,89|| align=right|4,873||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66908)||1999 VY162|| align=right|15,3|| align=right|2,851|| align=right|0,020|| align=right|1,26|| align=right|4,813||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66909)||1999 VD163|| align=right|15,9|| align=right|2,832|| align=right|0,070|| align=right|1,56|| align=right|4,765||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66910)||1999 VZ165|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,079|| align=right|7,12|| align=right|3,648||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66911)||1999 VF167|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,257|| align=right|3,67|| align=right|4,174||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66912)||1999 VH167|| align=right|15,2|| align=right|2,857|| align=right|0,023|| align=right|0,99|| align=right|4,830||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66913)||1999 VF169|| align=right|15,9|| align=right|2,915|| align=right|0,043|| align=right|2,53|| align=right|4,975||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66914)||1999 VK170|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,141|| align=right|1,14|| align=right|3,666||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66915)||1999 VT170|| align=right|13,5|| align=right|2,582|| align=right|0,199|| align=right|8,44|| align=right|4,148||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66916)||1999 VG176|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,279|| align=right|4,95|| align=right|4,246||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66917)||1999 VP176|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,118|| align=right|13,67|| align=right|4,187||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66918)||1999 VY176|| align=right|15,9|| align=right|2,735|| align=right|0,217|| align=right|4,18|| align=right|4,523||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66919)||1999 VC177|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,189|| align=right|5,13|| align=right|4,258||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66920)||1999 VN178|| align=right|15,7|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|11,33|| align=right|4,500||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66921)||1999 VY178|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,260|| align=right|10,67|| align=right|5,338||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66922)||1999 VC185|| align=right|15,6|| align=right|2,593|| align=right|0,254|| align=right|3,47|| align=right|4,175||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66923)||1999 VL186|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,226|| align=right|3,13|| align=right|4,526||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66924)||1999 VY186|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,121|| align=right|6,11|| align=right|5,540||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66925)||1999 VZ190|| align=right|14,1|| align=right|2,458|| align=right|0,087|| align=right|22,59|| align=right|3,852||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66926)||1999 VE193|| align=right|14,0|| align=right|2,849|| align=right|0,114|| align=right|3,78|| align=right|4,807||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66927)||1999 VP199|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,214|| align=right|18,08|| align=right|5,355||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66928)||1999 VQ199|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,132|| align=right|33,17|| align=right|4,559||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66929)||1999 VS199|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,148|| align=right|11,13|| align=right|4,373||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66930)||1999 VG201|| align=right|14,7|| align=right|2,719|| align=right|0,087|| align=right|12,01|| align=right|4,482||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66931)||1999 VL208|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,121|| align=right|17,99|| align=right|5,585||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66932)||1999 VL213|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,129|| align=right|8,85|| align=right|4,221||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(66933)||1999 VK229|| align=right|16,0|| align=right|2,763|| align=right|0,281|| align=right|9,68|| align=right|4,593||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|66934 Kálalová||1999 WF1|| align=right|13,8|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|6,14|| align=right|3,812||MBA||26. november 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(66935)||1999 WZ1|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,293|| align=right|7,86|| align=right|4,558||MBA||26. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66936)||1999 WD5|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,161|| align=right|12,05|| align=right|4,410||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66937)||1999 WB6|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,051|| align=right|4,61|| align=right|4,539||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(66938)||1999 WM8|| align=right|15,6|| align=right|2,539|| align=right|0,284|| align=right|3,26|| align=right|4,044||MBA||29. november 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(66939)||1999 WQ8|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,072|| align=right|10,63|| align=right|5,102||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(66940)||1999 WM11|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,244|| align=right|6,41|| align=right|4,688||MBA||29. november 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(66941)||1999 WO11|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,073|| align=right|8,37|| align=right|5,158||MBA||29. november 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(66942)||1999 WR12|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,227|| align=right|1,64|| align=right|4,540||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66943)||1999 WF17|| align=right|15,5|| align=right|2,632|| align=right|0,202|| align=right|4,08|| align=right|4,269||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(66944)||1999 WQ20|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,188|| align=right|10,61|| align=right|4,286||MBA||16. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(66945)||1999 XA1|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,042|| align=right|8,70|| align=right|5,138||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66946)||1999 XT1|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,061|| align=right|22,38|| align=right|5,512||MBA||3. december 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(66947)||1999 XZ1|| align=right|13,9|| align=right|2,773|| align=right|0,167|| align=right|9,10|| align=right|4,616||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66948)||1999 XN5|| align=right|15,1|| align=right|2,905|| align=right|0,083|| align=right|0,98|| align=right|4,950||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66949)||1999 XO7|| align=right|13,4|| align=right|2,665|| align=right|0,157|| align=right|12,37|| align=right|4,349||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66950)||1999 XQ11|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,058|| align=right|9,44|| align=right|5,103||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66951)||1999 XN13|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,173|| align=right|9,65|| align=right|4,538||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66952)||1999 XF19|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,248|| align=right|5,22|| align=right|4,253||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66953)||1999 XM19|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,194|| align=right|11,77|| align=right|4,296||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66954)||1999 XV19|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,203|| align=right|10,41|| align=right|4,383||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66955)||1999 XK20|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,282|| align=right|5,01|| align=right|4,087||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66956)||1999 XE21|| align=right|17,0|| align=right|2,180|| align=right|0,054|| align=right|5,67|| align=right|3,218||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66957)||1999 XO21|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|6,61|| align=right|4,546||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66958)||1999 XO23|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,129|| align=right|7,76|| align=right|4,711||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66959)||1999 XO35|| align=right|16,9|| align=right|2,537|| align=right|0,571|| align=right|20,52|| align=right|4,040||AMR||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66960)||1999 XN36|| align=right|13,9|| align=right|2,566|| align=right|0,219|| align=right|14,09|| align=right|4,109||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66961)||1999 XU41|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,206|| align=right|2,74|| align=right|4,155||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66962)||1999 XL42|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,155|| align=right|2,76|| align=right|3,598||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66963)||1999 XU43|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|2,13|| align=right|4,107||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66964)||1999 XC49|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,056|| align=right|8,77|| align=right|5,216||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66965)||1999 XL49|| align=right|14,7|| align=right|2,984|| align=right|0,081|| align=right|9,97|| align=right|5,154||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66966)||1999 XJ52|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,086|| align=right|12,44|| align=right|5,545||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66967)||1999 XB53|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,068|| align=right|0,92|| align=right|5,325||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66968)||1999 XU53|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,148|| align=right|2,79|| align=right|3,553||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66969)||1999 XW54|| align=right|15,1|| align=right|2,857|| align=right|0,018|| align=right|1,60|| align=right|4,828||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66970)||1999 XV58|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,078|| align=right|7,20|| align=right|4,506||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66971)||1999 XG59|| align=right|15,9|| align=right|2,715|| align=right|0,188|| align=right|0,91|| align=right|4,474||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66972)||1999 XE64|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,055|| align=right|5,56|| align=right|3,613||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66973)||1999 XM66|| align=right|15,6|| align=right|2,290|| align=right|0,205|| align=right|2,97|| align=right|3,466||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66974)||1999 XG70|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,296|| align=right|8,97|| align=right|4,553||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66975)||1999 XR75|| align=right|14,9|| align=right|2,927|| align=right|0,121|| align=right|2,99|| align=right|5,006||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66976)||1999 XN78|| align=right|15,6|| align=right|2,896|| align=right|0,088|| align=right|0,81|| align=right|4,927||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66977)||1999 XX82|| align=right|13,6|| align=right|3,064|| align=right|0,149|| align=right|8,93|| align=right|5,362||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66978)||1999 XE86|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,189|| align=right|9,59|| align=right|4,098||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66979)||1999 XR86|| align=right|14,3|| align=right|3,180|| align=right|0,080|| align=right|16,26|| align=right|5,670||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66980)||1999 XK88|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,074|| align=right|9,51|| align=right|5,425||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66981)||1999 XE89|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,105|| align=right|10,53|| align=right|5,408||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66982)||1999 XA91|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,114|| align=right|4,57|| align=right|5,528||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66983)||1999 XB92|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,120|| align=right|11,01|| align=right|5,310||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66984)||1999 XY92|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,107|| align=right|9,02|| align=right|5,231||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66985)||1999 XT93|| align=right|12,8|| align=right|3,191|| align=right|0,070|| align=right|13,19|| align=right|5,700||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66986)||1999 XH95|| align=right|14,4|| align=right|2,967|| align=right|0,104|| align=right|9,26|| align=right|5,109||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66987)||1999 XU95|| align=right|12,8|| align=right|3,000|| align=right|0,107|| align=right|12,05|| align=right|5,196||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(66988)||1999 XN97|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,080|| align=right|3,32|| align=right|4,371||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66989)||1999 XZ102|| align=right|14,2|| align=right|2,879|| align=right|0,293|| align=right|4,81|| align=right|4,885||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66990)||1999 XA103|| align=right|14,2|| align=right|3,188|| align=right|0,118|| align=right|1,35|| align=right|5,692||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66991)||1999 XE105|| align=right|14,4|| align=right|2,749|| align=right|0,205|| align=right|9,84|| align=right|4,557||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(66992)||1999 XY106|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,073|| align=right|9,92|| align=right|5,107||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66993)||1999 XJ107|| align=right|14,9|| align=right|2,710|| align=right|0,061|| align=right|10,06|| align=right|4,461||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66994)||1999 XZ107|| align=right|15,8|| align=right|2,743|| align=right|0,122|| align=right|2,11|| align=right|4,541||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66995)||1999 XN109|| align=right|15,4|| align=right|2,866|| align=right|0,063|| align=right|3,79|| align=right|4,852||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(66996)||1999 XJ113|| align=right|14,0|| align=right|2,610|| align=right|0,169|| align=right|15,76|| align=right|4,217||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66997)||1999 XR113|| align=right|14,4|| align=right|2,578|| align=right|0,180|| align=right|13,21|| align=right|4,138||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66998)||1999 XY113|| align=right|14,0|| align=right|2,740|| align=right|0,074|| align=right|11,98|| align=right|4,535||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(66999)||1999 XX115|| align=right|14,2|| align=right|2,996|| align=right|0,038|| align=right|8,82|| align=right|5,186||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(67000)||1999 XT116|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,049|| align=right|6,27|| align=right|3,546||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov